Идрисов — фамилия главным образом мусульманских народов, происходит от имени Идрис. Известные носители:

 Идрисов, Абухаджи (1918—1983) — Герой Советского Союза.
 Идрисов, Алим Акрамович (1939—2021) — советский и казахстанский хирург, академик АН Казахстана.
 Идрисов, Гилемхан Идрисович (1913—1977) — Герой Советского Союза.
 Идрисов, Гильмутдин Гайфутдинович (1935—1995) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Идрисов, Дадан Геланиевич (род. 1943) — советский и российский живописец, график.
 Идрисов, Ерлан Абильфаизович (род. 1959) — казахстанский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел Республики Казахстан (2012—2016).
 Идрисов, Кабдыкарим (1928—1978) — казахский советский поэт, переводчик, редактор.
 Идирисов, Куттыхожа (род. 1951) — казахстанский политический деятель, депутат.
 Идрисов, Магомедрасул Мусаевич (род. 1996) — российский борец вольного стиля.
 Идрисов, Миндулла Салимьянович (род. 1948) — театральный актёр, заслуженный артист России (2010).
 Идрисов, Михаил Николаевич (род. 1988) — российский легкоатлет.
 Идрисов, Мухамет Рамазанович (1920—2012) — советский башкирский танцовщик. Народный артист РСФСР.
 Идрисов, Мухтау (род. 1932) — чабан, Герой Социалистического Труда (1971).
 Идрисов, Нияз Омырбекович (род. 1999) — казахстанский футболист.
 Идрисов, Нух Идрисович (1918—1944) — лейтенант, повторивший подвиг Матросова, татарский поэт.
 Идрисов, Руслан Муслимович (род. 1956) — проживающий во Франции чеченский спортсмен и тренер.
 Идрисов, Умар Юсипович (1954—2020) — российский мусульманский религиозный деятель.
 Идрисов, Фарит Фатихович (род. 1954) — народный артист Башкортостана, автор музыки к гимну Башкирии.
 Идрисов, Шапи Мусаевич (род. неизвестно) — российский борец вольного стиля.

 Идрисова, Айгуль Ильдусовна (род. 1995) — российская шашистка.
 Идрисова, Диляра Марсовна (род. 1989) — российская оперная певица (сопрано).
 Идрисов, Эдем Эрнестович
(род. 1992) - российский предприниматель.

См. также